Части́ца:
 Частица (грамматика):
 Частица (часть речи):
 Японские частицы.
 Частица — устаревшее название постфикса
 Частица (количество) — небольшое количество.
Частица в физике:

Список частиц;
 Элементарная частица;
Составные частицы;
 Гипотетические частицы;
 Виртуальная частица;
 Квазичастица.
 Система частиц в компьютерной графике.